Botelho ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Botelho (1855–1917), portugiesischer Schriftsteller, Diplomat, Militär und Politiker
 Afonso Botelho (Afonso Talaya Lapa de Sousa Botelho; 1887–1968), portugiesischer General
 Andréa Huguenin Botelho (* 1973), deutsch-brasilianische Musikerin
 António Botelho Homem Bernardes Pessoa (1749–1810), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Carlos Botelho (1899–1982), portugiesischer Maler, Illustrator und Karikaturist
 João Botelho (* 1949), portugiesischer Regisseur
 Júlio Botelho (1929–2003), brasilianischer Fußballspieler
 Justo Botelho (* 1935), brasilianischer Moderner Fünfkämpfer
 Pedro Botelho (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Rogério Márcio Botelho (* 1979), brasilianischer Fußballspieler, siehe Gaúcho (Fußballspieler, 1979)

Siehe auch:
 Botello